In dieser Liste werden die deutschen bzw. die eingedeutschten altgriechischen Bezeichnungen den heute gebräuchlichen neugriechischen Bezeichnungen griechischer und zypriotischer Orte (Städte, Flüsse etc.) einander gegenübergestellt.

Historische Bezeichnungen, die im allgemeinen Gebrauch nicht mehr üblich sind (wohl aber im historischen), sind kursiv dargestellt.

Siehe auch
Liste der Listen deutschsprachiger Bezeichnungen nicht deutschsprachiger Orte
Liste der Gemeinden Griechenlands
Wikipedia Namenskonvention Neugriechisch

!
Griechenland
Deutsch-griechische Beziehungen